Původním významem místního názvu Bělá bylo označení rychle tekoucího pěnícího vodního toku. Stejného původu je název Bílá Voda.

Název Bělá se zachoval u vodních toků v Česku:
 Bělá (přítok Borovského potoka) – pravostranný přítok Borovského potoka
 Bělá (přítok Divoké Orlice) – pravostranný přítok Divoké Orlice
 Bělá (přítok Hejlovky) – pravostranný přítok Hejlovky
 Bělá (přítok Jizery) – pravostranný přítok Jizery
 Bělá (přítok Kladské Nisy) – pravostranný přítok Kladské Nisy
 Bělá (levostranný přítok Labe) – německy Biela, levostranný přítok Labe v Königsteinu, pramenící v Ostrově u Tisé
 Bělá (pravostranný přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v Podhůří, části města Vrchlabí v okrese Trutnov
 Bělá (přítok Svitavy) – levostranný přítok Svitavy
 Bělá (přítok Třemošné) – levostranný přítok Třemošné
 Bělá (přítok Turoveckého potoka) – levostranný přítok Turoveckého potoka
 Bělá (přítok Visly) – pravostranný přítok Visly

 Bělá (německy Biela) – název užívaný v některých starších textech pro řeku Bílinu

nebo je součástí jejich názvu:
 Suchá Bělá – pravostranný přítok Kamenice ve Hřensku
 Dlouhá Bělá – levostranný přítok Suché Kamenice ve Hřensku
 Jetřichovická Bělá – pravostranný přítok Kamenice u Dolského mlýna
 Velká Bělá = Jetřichovická Bělá nad Jetřichovicemi
 Ostrovská Bělá = viz Bělá (levostranný přítok Labe)

Dále se název Bělá stal názvem sídel:
 1. Bělá (okres Opava) – obec v okrese Opava
 Bělá (tvrz, okres Opava)
 2. Bělá (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 3. Bělá (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Bělá (tvrz, okres Havlíčkův Brod)
 4. Bělá (okres Semily) – obec v okrese Semily
 5. Bělá (Libavá) – zaniklá obec ve vojenském újezdu Libavá
… nebo částí obcí:
 6. Bělá (Bělá pod Pradědem) – vesnice v obci Bělá pod Pradědem v okrese Jeseník
 7. Bělá (Liberk) – vesnice v obci Liberk v okrese Rychnov nad Kněžnou
 8. Bělá (Luže) – vesnice v obci Luže v okrese Chrudim
 9. Bělá (Malonty) – vesnice v obci Malonty v okrese Český Krumlov
 Bělá (tvrz, okres Český Krumlov)
 10. Bělá (Mírová pod Kozákovem) – vesnice v obci Mírová pod Kozákovem v okrese Semily
 11. Bělá (Nová Pec) – vesnice v obci Nová Pec v okrese Prachatice
 12. Bělá (Děčín) (Děčín X-Bělá) – část města Děčín v okrese Děčín

nebo je součástí jejich názvu:
 13. Bělá nad Radbuzou – město v okrese Domažlice
 14. Bělá pod Bezdězem – město v okrese Mladá Boleslav
 15. Bělá nad Svitavou – obec v okrese Svitavy
 (6.) Bělá pod Pradědem – obec v okrese Jeseník
 16. Bělá u Jevíčka – obec v okrese Svitavy
 17. Česká Bělá – obec v okrese Havlíčkův Brod
 18. Dolní Bělá – obec v okrese Plzeň-sever
 (18.) Horní Bělá – obec v okrese Plzeň-sever
 19. Malá Bělá – část obce Bakov nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav
 20. Rohovládova Bělá – obec v okrese Pardubice
 21. Bělá u Pecky – část obce Pecka v okrese Jičín
 22. Nová Bělá – část města Ostrava v okrese Ostrava
 (22.) Stará Bělá – část města Ostrava v okrese Ostrava
 Stará Bělá (tvrz)

Název Bělá nesou i kopce:
 30. Bělá (Podbeskydská pahorkatina) (315 m) – vrch jihovýchodně od obce Závišice v okrese Nový jičín 
 31. Bělá (Podorlická pahorkatina) (682 m) – vrch severně od vsi Uhřínov, části obce Liberk v okrese Rychnov nad Kněžnou 

Na Slovensku je ekvivalentem názvu Bělá název Belá.

V Polsku je ekvivalentem názvu Bělá název Biała:
 Bílsko-Bělá (Bielsko-Biała) – město ve Slezském vojvodství
 Bělá (polsky Biała, německy Zülz) – město v Opolském vojvodství
 Biała Podlaska – město v Lublinském vojvodství
 Biała Rawska – město v Lodžském vojvodství

 Bělá (přítok Visly)

Externí odkazy 
 
 

Hydronyma podle barev